

Geografia
 Abercrombie – città della Scozia
 Abercrombie – città statunitense del Dakota del Nord

Persone
 Joe Abercrombie – scrittore inglese
 John Abercrombie – medico scozzese
 Sir Patrick Abercrombie – architetto e urbanista inglese
 Lascelles Abercrombie – poeta e critico inglese
 John Abercrombie – chitarrista jazz
 John Abercrombie – politico dell'Alabama
 John Joseph Abercrombie – ufficiale dell'esercito statunitense
 James Abercrombie – generale britannico durante le Guerre Franco-Indiane

Altro
 Abercrombie & Fitch – azienda statunitense di abbigliamento